Мамулике има више значења:

 Мамулике (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мамулике, Естасион (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику